Boretsch bezeichnet

eine Pflanze, siehe Borretsch
eine Gemeinde im Okres Mladá Boleslav, Tschechien; siehe Boreč

Siehe auch:
 Boreč (Begriffsklärung)